Baumgartner kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter O. Baumgartner
 Julius Baumgartner

Robotskapade auktorsförkortningar